SC steht als Abkürzung für:

 Chile nach dem ICAO-Code
 Curtiss SC, ein US-amerikanisches, einsitziges Nahaufklärer-Flugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Fratres a Sacratissimo Corde Jesu, Brüder vom Heiligsten Herzen Jesu eine Brüdergemeinschaft
 Die Kommandozeilenanwendung des Service Control Managers unter Microsoft Windows
 Sacrosanctum Concilium, die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Liturgie
 Safety Car, im Motorsport
 Safety Card in Flugzeugen
 Sales Confirmation, die formelle Bestätigung einer Bestellung im Handel
 Saignelégier–La Chaux-de-Fonds-Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Santa Catarina, brasilianischer Bundesstaat
 Säulenchromatographie, ein chromatographisches Trennverfahren
 1993 SC, ein Asteroid des Kuipergürtels
 Schlittschuh-Club
 U-Bahnhof Schweinau der Nürnberger U-Bahn
 Security Council, siehe Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
 Sektionschef, Bezeichnung des höchsten Ranges von Beamten in Ministerien
 senatus consultum, Senatsbeschluss in der römischen Antike
 Senioren-Convent, Vereinigung von Studentenverbindungen
 Seychellen, Landescode nach ISO 3166
 Single Core, englischer Ausdruck aus der Prozessorentechnik
 Ski Challenge, Online-Computerspiel
 Smart Card (englisch), Plastikkarte mit eingebautem Chip
 SoulCalibur, Computerspielreihe von Namco Bandai
 SoundCloud, ein Online-Musikdienst zum Austausch und zur Distribution von Audiodateien
 Sources Chrétiennes, eine Schriftenreihe
 South Carolina, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Spielercharakter in Rollenspielen
 Sportclub, siehe Liste von Sportvereinskürzeln
Star Citizen, eine Online-Weltraum-Flugsimulation von Cloud Imperium Games
 Starcraft, ein Echtzeitstrategiespiel von Blizzard Entertainment
 Strong-Cobb-Einheit in der Pharmazie
 Subcommittee der Internationalen Organisation für Normung (ISO)
 Subscriber Connector, ein Steckertyp von Lichtwellenleitern, siehe LWL-Steckverbinder#SC
 SuperCity, einer Zuggattung in Tschechien und ehemals in Österreich
 Swaine & Co., 1810 in Hüttensteinach gegründete Porzellanmanufaktur, die um 1910 auch Charakterpuppen produzierte
 Lexus SC, japanisches Automobil

SC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Schwabach
 Großbritannien: Glasgow
 Norwegen: Haugesund in der Provinz Rogaland
 Polen: kreisfreie Stadt Częstochowa
 Slowakei: Okres Senec

S/C steht für:

 signal to cut-off, die Angabe eines Quotienten des Signalwertes bei einem Testverfahren, siehe Immunassay
 spacecraft, siehe Raumschiff

Sc steht für:
 Scandium, ein chemisches Element
 Schmidt-Zahl (nach Ernst Schmidt), eine Kennzahl der Physik
 Stratocumulus, eine Wolkenform

Sc. ist die Abkürzung für:
 Sauce

sc steht als Abkürzung für:
 sardische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 significant criteria, Merkmalswichtung in der statistischen Prozesslenkung
 simple cubic, kubisch-primitives Gitter des kubischen Kristallsystems

.sc steht für
 .sc, länderspezifische Top-Level-Domain der Seychellen

sc. steht als Abkürzung für:
 scientiae (Genitiv Singular von lateinisch: scientia = „Wissenschaft“), Teil von Doktortiteln
 scilicet (lateinisch für: „das heißt“, „nämlich“; „und zwar“, „gemeint ist“). Bei Zitaten werden Erläuterungen mit „sc.“ gekennzeichnet.
 sculpsit (lateinisch für: „hat gestochen“, „hat gemeißelt“), Vermerk vor der Signatur von Kupfer- und Stahlstechern sowie Bildhauern 
 subcutaneus, lateinisch für subkutan, in der Medizin die Gabe eines Wirkstoffes unter die Haut

s.c. steht für:
 subcutaneus (siehe bei sc.)

s. c. steht für:
 sub conditione, ein Terminus technicus christlicher Kirchen

Siehe auch:

SC